Victor Wong (1906–1972) – amerykański aktor
 Victor Wong (1927–2001) – amerykański aktor